FutureLand, informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte
Futureland (boek), boek uit 2001